Tambovskij rajon – rajon dell'Oblast' dell'Amur
 Tambovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Tambov